

Toponyme 
Melle est le nom de plusieurs localités en Europe :

Allemagne 
 Melle, commune située en Basse-Saxe à 30 km à l'est d'Osnabrück.

Belgique 
 Melle, commune de Belgique, près de Gand, Flandre-Orientale.

France 
 Melle, commune de France, dans les Deux-Sèvres, et son canton célèbre pour ses trois églises romanes et sa biennale internationale d'Art Contemporain.
 Melle, commune nouvelle de France créée le , dans les Deux-Sèvres. Elle est née de la fusion des communes de Melle, Mazières-sur-Béronne, Paizay-le-Tort, Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle.

Italie 
 Melle, commune italienne de la province de Coni.

Patronyme 
 Thomas Melle, (1975-), écrivain et traducteur allemand.

Voir aussi 
 Melle : abréviation (abusive) de Mademoiselle. L'abréviation correcte est Mlle.
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France